Дебели Луг може бити:

 Дебели Луг (Мајданпек), насеље у општини Мајданпек у Борском округу, Република Србија
 Дебели Луг (Житорађа), насеље у општини Житорађа у Топличком округу, Република Србија

Види још 
 Луг (вишезначна одредница)